Der Kanton Revel ist ein französischer Kanton im Arrondissement Toulouse im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Revel. Sein Vertreter im Generalrat des Départements für die Jahre 2004 bis 2010 war Francis Costes.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 59 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Revel die 13 Gemeinden Bélesta-en-Lauragais, Falga, Juzes, Maurens, Montégut-Lauragais, Mourvilles-Hautes, Nogaret, Revel, Roumens, Saint-Félix-Lauragais, Saint-Julia, Vaudreuille und Vaux. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 163,60 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3125.

Bevölkerungsentwicklung 

Revel